Choma () foi uma fortaleza bizantina na Anatólia central, que desempenhou um papel importante na luta contra os turcos seljúcidas no final dos séculos XI-XII. A fortaleza de , localizada nas proximidades, que foi reconstruída pelo imperador   em 1175, mas abandonada após a batalha de Miriocéfalo, costumada ser identificada pelos estudiosos anteriores como Choma.

Choma estava localizada no vale superior do Rio Meandro, na Frígia. Após a batalha de Manziquerta, tornou-se um entreposto bizantino isolado cercado por territórios controlados pelos turcos. Suas tropas, os chamados chomatenos (), estiveram presentes nas campanhas de   e  . Devido a sua localização estratégica sobre uma das rodas principais do interior da Anatólia, tornou-se a principal base de operações das campanhas dos imperadores Comnenos para expulsar os turcos. No , formou seu distrito próprio, o de "Choma e Capadócia, sob um toparca.

Choma permaneceu sob constante ameaça turca durante o . O imperador  (r. 1185–1195, 1203–1204) a refortificou em 1193, e a renomeou Angelocastro () em homenagem a sua dinastia. Choma finalmente caiu perante os turcos pouco depois da dissolução do Império Bizantino pela Quarta Cruzada em 1204.

Bibliografia 

 

Fortes bizantinos
Frígia medieval